Die Basketball-Asienmeisterschaft 1973 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1973) war die 7. Auflage dieses Turniers und fand vom 1. Dezember bis 15. Dezember 1973 in Manila, Philippinen statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 12 Mannschaften teil. Der Sieger qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1974.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit sechs Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 
Die drei Besten der Gruppen A und B spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, die restlichen Mannschaften um die Plätze 7–12.

Plätze 1–6

Plätze 7–12

Endstände 

Die Mannschaft der Philippinen qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1974.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1973
Basketballveranstaltung 1973
Asienmeisterschaft 1973
Sportveranstaltung in Manila